Фенегро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Население составляет 2553 человека (2008 г.), плотность населения составляет 511 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 22070. Телефонный код — 031.

Покровителем населённого пункта считается святой .

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.fenegro.co.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики